Herøy est le nom de deux  de Norvège :
 Herøy, dans le comté de Møre og Romsdal ;
 Herøy, dans le comté de Nordland

 Herøy est le nom d'une île norvégienne du comté de Hordaland
 Herøy est le nom d'une île norvégienne appartenant à Kvinnherad

Voir aussi 
 Herøya, banlieue de Porsgrunn, comté de Telemark, Norvège